Александър Спиров Развигоров с псевдоним Рувим е български революционер, учител, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Развигоров е роден в 1874 година в Щип, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Брат е на Емануил и Михаил Развигорови. В 1892 година завършва педагогическото училище в Кюстендил. Работи като учител в Кратово, Крива паланка, Куманово, Щип, Кочани и други. Става ръководител на Кочанския околийски революционен комитет на ВМОРО в 1898 година.

Работи като окръжен училищен инспектор в Битоля. Арестуван е от сръбските власти в 1913 година и лежи няколко месеца в затвора Куршумли хан в Скопие, откъдето е екстерниран в България, тъй като отказва да подпише декларация, че не е българин, а сърбин.

Развигоров е един от издателите на Албум-алманах „Македония“.

Умира на 9 ноември 1946 година в София.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български учители
Родени в Щип
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Погребани в Централните софийски гробища